Sonora (staat), een Mexicaanse staat;
Sonora y Sinaloa, een voormalige Mexicaanse staat;
Sonora (historisch land), een staat die in 1854 enkele maanden bestond onder leiding van William Walker in Sonora en Neder-Californië;
Río Sonora, een rivier in Mexico;
De Sonorawoestijn, een woestijn in Mexico en de Verenigde Staten;
Sonora (geslacht), een slangengeslacht;
Sonora (Californië), een stad in Californië in de Verenigde Staten;
Sonora (Kentucky), een plaats in Kentucky in de Verenigde Staten;
Sonora (Texas), een stad in Texas in de Verenigde Staten;
Sonora (Nova Scotia), een stad in Nova Scotia in Canada;
Sonora (Mato Grosso do Sul), een gemeente in Mato Grosso do Sul in Brazilië;
Sonora (2018), Mexicaanse film uit 2018 
Tremelose Jeugdharmonie "Sonora", Tremelo, een muziekgroep uit Tremelo met de naam Sonora.
La sonora, een nummer van de Luikse hiphopgroep Starflam.
 Sonora Records, een platenlabel